Velika nagrada Francije 1908 je potekala 7. julija 1908.

Rezultati

Dirka

Viri

www.racing-database.com 

1908
Sezona Velikih nagrad 1908